Patman ist der Familienname folgender Personen:

 William Neff Patman (1927–2008), US-amerikanischer Politiker
 Wright Patman (1893–1976), US-amerikanischer Politiker